Prospect Park ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Prospect Park (New Jersey), Ort in New Jersey
 Prospect Park (Pennsylvania), Ort in Pennsylvania
 Prospect Park (Minneapolis), Viertel in Minneapolis, Minnesota

Parks:
 Prospect Park (Park), Park in Brooklyn, New York

Prospect Park ist der Name folgender Unternehmen:
 Prospect Park (Unternehmen), US-amerikanisches Medienunternehmen